Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Kubicki – polski rzecznik prasowy, konsul generalny w Nowym Jorku
 Jakub Kubicki – polski architekt
 Janusz Kubicki – polski aktor, teatralny, filmowy i telewizyjny
 Jarosław Kubicki – polski piłkarz
 Leszek Kubicki – polski prawnik
 Maria Bernard Kubicki – polski biskup starokatolicki
 Rafał Kubicki – polski historyk
 Rafał Kubicki – polski policjant
 Stanisław Kubicki – polski malarz, grafik, poeta i publicysta
 Władysław Kubicki – polski ksiądz, historyk, tłumacz
 Wolfgang Kubicki – niemiecki polityk i prawnik

Przypisy